Ive Prćić stariji, (Subotica, 1894. – Subotica, 1959.), bački hrvatski pripovjedač i sakupljatelj narodnih djela
 Ivo Prćić mlađi, (1927. – 2002.), bački hrvatski pjesnik, putopisac, književni kritičar i bibliograf.